Bataviabeluik, een wijk van Gent
Bataviawijk (Roeselare), een wijk van Roeselare